C9H13NO3 – formula molecolare dell'adrenalina
C9H13NO3 – formula molecolare della levonordefrina
C9H13NO3 – formula molecolare della normetanefrina

Formule molecolari